een binnenplaats van een klooster, zie pandhof
Kloosterhof (Leiden) een wijk van Leiden
Kloosterhof (Sint Joost), een historische boerderij in Sint Joost
Kloosterhof (Wevelgem), een historische abdijhoeve te Wevelgem